Dit artikel beschrijft de prestaties van de Nederlandse voetbalclub PSV in het seizoen 1998–1999. Het was het 43e opeenvolgende seizoen dat de club uit Eindhoven uitkwam in de hoogste divisie van het Nederlandse profvoetbal, de Eredivisie.

Johan Cruijff Schaal

Wedstrijd

Eredivisie

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van PSV Eindhoven, die in het seizoen 1998/99 onder leiding van de Engelse trainer-coach Bobby Robson als derde eindigden in de Nederlandse eredivisie.

KNVB beker

Wedstrijden

UEFA Champions League

Wedstrijden

PSV naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1998/99